Зуев, Юрий:
 Зуев, Юрий Алексеевич (1932—2006) — советский и казахстанский китаист и тюрколог.
 Зуев, Юрий Евгеньевич (род. 1936) — советский и украинский спортсмен и тренер по шахматам среди глухонемых.
 Зуев, Юрий Петрович (род. 1938) — советский и российский религиовед.